San Marcello
 Alessandro Marcello, compositor italiano
 Benedetto Marcello, compositor italiano, irmão do outro
 Macello
 Massello

Desambiguações de topônimos